Papia
 Papia di Ierapoli
 Papia – lessicografo
 Papia, nome medievale di Pavia